O Campeonato Sergipano de Futebol - Série A2 de 1992 foi campeonato de futebol do Sergipede acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Sergipana de Futebol e o campeão foi o Vasco Esporte Clube.

1992